Джеймс Батлер (; около 1305 — 6 января или 16/18 февраля 1338, Гауран, графство Килкенни, Ирландия) — англо-ирландский аристократ, 7-й главный виночерпий Ирландии с 1321 года, 1-й граф Ормонд с 1328 года, рыцарь Бани. Женился на двоюродной сестре короля Эдуарда III, получил права палатина в графстве Типперэри, которыми его потомки владели до 1716 года. Участвовал в войне с Шотландией.

Биография 
Джеймс происходил из знатного рода Батлеров, представители которого обосновались в Ирландии в начале XIII века, при Джоне Безземельном. Он был старшим из выживших сыновей Эдмунда Батлера, английского лорда-юстициария Ирландии, и его жены . Джеймс родился примерно в 1305 году. Возможно, отец дал ему редкое для той эпохи имя из-за своей преданности культу святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела: известно, что Эдмунд в 1320 году был освобождён от обета совершить паломничество в этот испанский город.

В 1321 году Батлер-старший умер в Лондоне. Джеймса, находившегося тогда в Ирландии, вызвали в столицу, и к февралю 1323 года он стал оруженосцем при дворе короля Эдуарда II. В 1325 году, до наступления совершеннолетия, Батлер вступил в свои права, получив обширные семейные владения и переходившую по наследству почётную должность главного виночерпия Ирландии; в 1326 году он стал рыцарем Бани. После этого Джеймс вернулся на родной остров, так как его землям в Манстере и Лейнстере угрожали набеги. Правившие в те годы Англией королевские фавориты Диспенсеры были свергнуты в 1326 году, а новое правительство во главе с королевой Изабеллой и Роджером Мортимером не доверяло их выдвиженцам. Батлер, в числе других столкнувшийся с таким недоверием, постепенно смог сблизиться с Мортимером, который когда-то служил вместе с его отцом и был свёкром его сестры. В 1327 году Джеймс женился на Элеоноре де Богун, внучке короля Эдуарда I и двоюродной сестре короля Эдуарда III. Последний годом позже учредил для него титул графа Ормонда и пожаловал ему пожизненные права палатина в графстве Типперэри, предполагавшие широкую автономию.

Теперь Батлер принадлежал к высшей аристократии Англии и был одним из самых влиятельных людей Ирландии. Однако в 1330 году Эдуард III сверг и казнил Мортимера, после чего положение Джеймса снова оказалось под угрозой. В 1332 году, после конфликта с королевским судьёй Энтони Люси, граф Ормонд приехал в Англию и направил Эдуарду III ряд прошений, в которых напоминал о своих личных заслугах, о связях с королевским домом и о древности своего рода. В конце концов Эдуард закрепил за Батлером его земли и должность главного виночерпия, а также наградил его крупной денежной суммой. В 1335 году граф принял участие в шотландском походе во главе большого отряда в 318 человек; это увеличило расположение к нему со стороны короля.

Граф Ормонд умер, по разным данным, 6 января или 16/18 февраля 1338 года в Гауране в ирландском графстве графство Килкенни. Его похоронили там же, рядом с отцом. Местный хронист оплакал Джеймса как человека «щедрого и любезного», ушедшего из жизни слишком рано. Известно, что Батлер планировал передать францисканскому ордену дом в городе Каррик-он-Шур, но не успел осуществить это намерение.

Семья и наследство 
С 1327 года Джеймс Батлер был женат на Элеоноре де Богун (17 октября 1304 — 7 октября 1363), дочери Хамфри де Богуна, 4-го графа Херефорда, и Елизаветы Рудланской. В этом браке родились четверо детей:

 Джон Батлер (родился 6 ноября 1330 года, умер ребёнком);
 Джеймс Батлер, 2-й граф Ормонд (4 октября 1331 года — 18 октября 1382 года).
 Алиенора Батлер (умерла в 1392 году), жена Джеральда Фицджеральда, 3-го графа Десмонда;
 Петронилла Батлер (умерла в 1387 году), жена Гилберта Толбота, 3-го барона Толбота;

Единственный выживший сын Джеймса получил в наследство графский титул, должность главного виночерпия Ирландии, права палатина в Типперэри и обширные земли — как в Ирландии, так и в десяти английских графствах. Всем этим потомки 1-го графа Ормонда по мужской линии владели до 1716 года.

Вдова Джеймса не позже 1344 года вступила в новый брак — с сэром Томасом Дэгуортом.

Генеалогия 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в 1300-е годы
Батлеры
1